El Puig del Torn és una muntanya de 1.143,4 metres del límit dels termes comunals d'Arles, els Banys d'Arles i Palaldà i de Sant Llorenç de Cerdans, tots tres a la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a l'extrem sud-est del terme d'Arles, al racó sud-oest del dels Banys d'Arles i Palaldà, dins de l'antic terme de Montalbà, i a la zona nord-est del de Sant Llorenç de Cerdans. És el punt més alt i més occidental de la Serra de Degolla.

Bibliografia

Referències 

Muntanyes d'Arles
Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Sant Llorenç de Cerdans